Касья́н Анто́нович Тара́сов () — член IV Государственной Думы от Вятской губернии, крестьянин.

Биография 

Православный, крестьянин деревни Михали Киселёвской волости Котельничского уезда.

Окончил начальное училище. Занимался земледелием (25 десятин надельной земли). Один год служил сборщиком податей. В течение года состоял попечителем местной церкви, в течение девяти лет — церковным старостой. До избрания в Думу девять лет служил волостным судьёй.

В 1912 году избран членом Государственной думы от Вятской губернии. Входил во фракцию правых, был членом совета фракции. После её раскола в ноябре 1916 входил в группу независимых правых. Состоял членом комиссий: земельной, сельскохозяйственной, по военным и морским делам, продовольственной, по борьбе с немецким засильем. Высказывался за наделение крестьян землёй за счёт ликвидации немецкого землевладения.

После Февральской революции отошёл от думской деятельности и вернулся в деревню, однако 29 апреля Киселёвский волостной сход выразил К. А. Тарасову порицание, и в июне он прибыл в Петроград.

Проживал в родной деревне. 26 сентября 1918 года следователем ЧК при СНК по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте приговорён к расстрелу за «контрреволюционную деятельность» вместе со своим сыном. Расстрелян в тот же день. В то время второй его сын воевал в Красной армии. Реабилитирован 25 января 1992 года.

Семья 
Был женат, имел пять детей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008.

Ссылки 
 
 

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Умершие в Котельничском районе
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в России